Heli, gas

Onomàstica:

 Heli o Hèlios deïtat oriental equivalent al sol

 Heli, llibert de l'emperador Claudi